Ата Ниязов (1906—1943) — туркменский советский поэт, переводчик. Член Союза писателей СССР (1934). Делегат от Туркменской ССР на Первом съезде писателей СССР. Первый переводчик стихов А. С. Пушкина на туркменский язык. Погиб на фронте.

Биография 
Родился в 1906 году в селе Безмеин около Ашхабада, в бедной дейханской семье, с 1920 года воспитывался в интернате.

Окончил в Ашхабаде педтехникум и совпартшколу. Два года работал в комсомольских организациях, после чего поступил в Среднеазиатском коммунистическом университете в Ташкенте.

В 1927 году вернулся в Ашхабад, работал корреспондентом газеты «Туркменистан», в 1932 году был назначен ответственным секретарём газеты «Гызыл Гошун» («Красная Армия») — органа Туркменского кавалерийского полка, но через год полк передислоцировали из Ашахабада в город Мерв, а Ниязов был оставлен в Ашхабаде и переведён на редакторскую работу.

В 1933—1941 годах работал редактором, заведовал отделом Туркменского государственного издательства. Член ВКП(б).

В 1934 году от Туркменской ССР был делегатом на Первом съезде писателей СССР, став одним из первых членов Союза писателей СССР.

Участник Великой Отечественной войны — лейтенант, замполит стрелкового батальона 523 стрелкового полка 188-ой стрелковой дивизии.

Погиб на фронте в 1943 году.

Творчество 
Публиковаться начал с 1927 года, на страницах местных газет появились его первые стихи «Яшытдашларыма» («Моим ровесникам»), «Ялкым» («Свет») и другие.

В 1928 году в двух номерах первой туркменской газеты «Туркменистан» за 16 и 23 декабря была напечатана его поэма «Мои минувшие дни». Через год написал поэму «Двое сирот».

Первый сборник его стихов увидел свет в 1934 году под названием «Икидунйа» («Два мира»). В 1936 году издана его поэма «Тарыхдан бир болек» («Страница из истории»).

Писал и в прозе — в 1933 году в Ашхабаде была издана его повесть «Ин сонкы гиже» («Последняя ночь»), через год в русском переводе повесть была издана Москве.

Также успешно выступал как драматург — его пьеса «Красный орден» ставилась на сцене Туркменского Государственного драматического театра имени Сталина, а его драме «КИМ», как сообщала газета «Туркменская искра» от 24 января 1937 года, по итогам республиканского конкурса за лучшую пьесу из жизни молодежи была присуждена вторая премия.

Известен как переводчик, в том числе как первый переводчик на туркменский язык лирики А. С. Пушкина. В его переводе отдельными изданиями в Ашхабаде вышли «Пустыня» Петра Павленко (1933), повесть «Капитанская дочка» А. С. Пушкина (1937), сборники «Избранные стихи» Янки Купалы (1941) и «Избранные стихи и поэмы» Якуба Коласа (1941). В 1941 году начал большую работу по переводу на туркменский язык произведений А. С. Пушкина, но планам помешала война.

Ата Ниязов, впервые познакомивший туркменских читателей со стихами А. С. Пушкина, пишет: «Когда я прочитал стихи А. С. Пушкина, я назвал его „пророком“ поэзии. Я глубоко уверен, что произведения А. С. Пушкина будут иметь огромное влияние на мое творчество»

С фронта прислал ряд стихов: «Гнев народа», «Красный джигит», «Советской Армии», «Сын моря», «250 дней» (о героической обороне Севастополя), «Несдающаяся крепость», «Бесстрашные смельчаки», поэма «Огулбостан» о туркменской женщине в далеком южном тылу трудящейся для нужд фронта, поэма из жизни партизан «Максат» («Цель», 1941).

Посмертно в 1952 году на туркменском и русском языках изданы сборники его избранных стихов:
 Стихи / Сост. Беркелиев К., Ред. Н. Джумаев. — Ашхабад: Туркменгосиздат, 1952. — 64 с.
 Пути весны: Стихи / Пер. с туркм. А. Ойслендера. — Ашхабад: Туркменгосиздат, 1952. — 40 с.

Отдельные произведения включены в коллективные сборники, изданные в разные годы, как на туркменском, так и на русском языках.

Литература 
 Жизнь и творчество Ата Ниязова : [Туркм. сов. писатель] / Ахмет Мамедов; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. — Ашхабад : Ылым, 1987. — 81,[2] с.

Примечания

Источники 
 Ниязов Ата // Краткая литературная энциклопедия
 Ниязов Ата // Литературный энциклопедический словарь / В. М. Кожевникова. — Москва: Советская энциклопедия, 1987
 Ниязов Ата // Писатели Советского Туркменистана: биографический справочник / Сост.: Р. Алиев, Г. Веселков. — Ашхабад: Туркменгосиздат, 1955. — 99 с. — стр. 51

Члены Союза писателей СССР
Выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока им. И. В. Сталина
Члены ВКП(б)
Политработники Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны